Nová ves je podle Českého statistického úřadu počtem 62 výskytů vůbec nejčastější název pro obec nebo část obce v České republice.

Česká sídla 
 Nová Ves (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Nová Ves (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Nová Ves (okres Český Krumlov) – obec v okrese Český Krumlov
 Nová Ves (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Nová Ves (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Nová Ves (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Nová Ves (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 Nová Ves (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Nová Ves (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Nová Ves (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Nová Ves (okres Sokolov) – obec v okrese Sokolov
 Nová Ves (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Nová Ves (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Nová Ves (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Hradec-Nová Ves – obec v okrese Jeseník
 Kuřimská Nová Ves – obec v okrese Brno-venkov
 Moravská Nová Ves – obec v okrese Břeclav
 Nová Ves I – obec v okrese Kolín
 Nová Ves nad Lužnicí – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Nová Ves nad Nisou – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Nová Ves nad Popelkou – obec v okrese Semily
 Nová Ves pod Pleší – obec v okrese Příbram
 Nová Ves u Bakova – obec v okrese Mladá Boleslav
 Nová Ves u Chotěboře – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Nová Ves u Chýnova – obec v okrese Tábor
 Nová Ves u Jarošova – obec v okrese Svitavy
 Nová Ves u Leštiny – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Nová Ves u Mladé Vožice – obec v okrese Tábor
 Nová Ves u Nového Města na Moravě – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Nová Ves u Světlé – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Nová Ves v Horách – obec v okrese Most
 Ostrožská Nová Ves – obec v okrese Uherské Hradiště
 Tišnovská Nová Ves – obec v okrese Brno-venkov
 Charvátská Nová Ves – část města Břeclav v okrese Břeclav
 Dolní Nová Ves – část města Lázně Bělohrad v okrese Jičín
 Horní Nová Ves – část města Lázně Bělohrad v okrese Jičín
 Nová Ves (Batelov) – část obce Batelov v okrese Jihlava
 Nová Ves (Božejov) – část obce Božejov v okrese Pelhřimov
 Nová Ves (Branžež) – část obce Branžež v okrese Mladá Boleslav
 Nová Ves (Český Rudolec) (katastrální území Dolní Bolíkov-Nová Ves) – část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec
 Nová Ves (Číměř) – část obce Číměř v okrese Jindřichův Hradec
 Nová Ves (Čistá) – část obce Čistá v okrese Rakovník
 Nová Ves (Čížová) – část obce Čížová v okrese Písek
 Nová Ves (Děčín) (Děčín XX-Nová Ves) – část města Děčín v okrese Děčín
 Nová Ves (Děkov) – část obce Děkov v okrese Rakovník
 Nová Ves (Dírná) – část obce Dírná v okrese Tábor
 Nová Ves (Dolní Moravice) – část obce Dolní Moravice v okrese Bruntál
 Nová Ves (Důl) – část obce Důl v okrese Pelhřimov
 Nová Ves (Frýdlant nad Ostravicí) – část obce Frýdlant nad Ostravicí v okrese Frýdek-Místek
 Nová Ves (Hodětín) – část obce Hodětín v okrese Tábor
 Nová Ves (Hora Svatého Šebestiána) – část obce Hora Svatého Šebestiána v okrese Chomutov
 Nová Ves (Horšovský Týn) – část obce Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Nová Ves (Hradečno) – část obce Hradečno v okrese Kladno
 Nová Ves (Hradec-Nová Ves) – část obce Hradec-Nová Ves v okrese Jeseník
 Nová Ves (Choceň) – část obce Choceň v okrese Ústí nad Orlicí
 Nová Ves (Chotěšice) – část obce Chotěšice v okrese Nymburk
 Nová Ves (Chyšky) – část obce Chyšky v okrese Písek
 Nová Ves (Kamenice nad Lipou) – část obce Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov
 Nová Ves (Kbel) – část obce Kbel v okrese Plzeň-jih
 Nová Ves (Kocbeře) – část obce Kocbeře v okrese Trutnov
 Nová Ves (Konstantinovy Lázně) – část obce Konstantinovy Lázně v okrese Tachov
 Nová Ves (Košetice) – část obce Košetice v okrese Pelhřimov
 Nová Ves (Křižovatka) – část obce Křižovatka v okrese Cheb
 Nová Ves (Kunčina) – část obce Kunčina v okrese Svitavy
 Nová Ves (Lešany) – část obce Lešany v okrese Benešov
 Nová Ves (Litovel) – část obce Litovel v okrese Olomouc
 Nová Ves (Malá Morava) – původní název pro část obce Malá Morava v okrese Šumperk
 Nová Ves (Miloňovice) – část obce Miloňovice v okrese Strakonice
 Nová Ves (Nalžovice) – část obce Nalžovice v okrese Příbram
 Nová Ves (Nasavrky) – část obce Nasavrky v okrese Chrudim
 Nová Ves (Nepomyšl) – část obce Nepomyšl v okrese Louny
 Nová Ves (Olešník) – část obce Olešník v okrese České Budějovice
 Nová Ves (Oselce) – část obce Oselce v okrese Plzeň-jih
 Nová Ves (Ostrava) – část obce Ostrava v okrese Ostrava-město
 Nová Ves (Pohořelice) – část obce Pohořelice v okrese Brno-venkov
 Nová Ves (Postupice) – část obce Postupice v okrese Benešov
 Nová Ves (Pyšely) – část města Pyšely v okrese Benešov
 Nová Ves (Skuhrov nad Bělou) – část obce Skuhrov nad Bělou v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Nová Ves (Skuteč) – část obce Skuteč v okrese Chrudim
 Nová Ves (Slabce) – část obce Slabce v okrese Rakovník
 Nová Ves (Snědovice) – část obce Snědovice v okrese Litoměřice
 Nová Ves (Sobíňov) - část obce Sobíňov v okrese Havlíčkův Brod
 Nová Ves (Staňkovice) – část obce Staňkovice v okrese Kutná Hora
 Nová Ves (Teplice) – část obce Teplice v okrese Teplice
 Nová Ves (Třemešné) – část obce Třemešné v okrese Tachov
 Nová Ves (Voděrady) – část obce Voděrady v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Nová Ves (Volfartice) – část obce Volfartice v okrese Česká Lípa
 Nová Ves (Zaječov) – část obce Zaječov v okrese Beroun
 Nová Ves (Zámrsk) – část obce Zámrsk v okrese Ústí nad Orlicí
 Nová Ves II – část obce Rostoklaty v okrese Kolín
 Nová Ves III – část obce Svojšice v okrese Kolín
 Nová Ves u Dolních Kralovic – část obce Hněvkovice v okrese Havlíčkův Brod
 Nová Ves u Klikova – část obce Rapšach v okrese Jindřichův Hradec
 Nová Ves u Litomyšle – část obce Litomyšl v okrese Svitavy
 Nová Ves u Nepomuka – část obce Neurazy v okrese Plzeň-jih
 Nová Ves u Pláně – část obce Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem
 Nová Ves u Protivína – část obce Žďár v okrese Písek
 Prostřední Nová Ves – část obce Lázně Bělohrad v okrese Jičín
 Nová Ves u Bohušova (něm. Neudörfel) – katastrální území obce Bohušov v okrese Bruntál
 Nová Ves (něm. Neudörfel) – dnes část obce Česká Ves; součást Města Albrechtice v okrese Bruntál
 Nová Ves (Ústí nad Labem) – osada v části Střekov v městské části Ústí nad Labem-Střekov statutárního města Ústí nad Labem
 Nová Ves (Jinonice) – osada v katastrálním území Jinonice, rozdělená mezi pražské městské části Praha 5 a Praha 13
 Temešvár (okres Písek) – starší název obce (před 18. století) zněl Nová Ves

Zaniklá sídla
 Nová Ves nad Odrou – zaniklá obec ve vojenském újezdu Libavá v Oderských vrších
 Nová Ves (Bartošovice v Orlických horách) – zaniklá obec na území obce Bartošovice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Nová Ves (okres Jičín) – zaniklá obec v okrese Jičín, dnes Lázně Bělohrad
 Nová Ves (Stříbrná) – zaniklá obec v okrese Sokolov
 Nová Ves (Turnov) – zaniklá obec v Turnově

Slovenská sídla 
 Spišská Nová Ves – město na Slovensku, v okrese Spišská Nová Ves
 Nová Ves (okres Veľký Krtíš) – obec na Slovensku, v okrese Veľký Krtíš
 Devínska Nová Ves
 Diviacka Nová Ves
 Drienovská Nová Ves
 Hajná Nová Ves
 Chminianska Nová Ves
 Klátova Nová Ves
 Košická Nová Ves
 Lakšárska Nová Ves
 Nová Ves nad Váhom
 Nová Ves nad Žitavou
 Opatovská Nová Ves
 Pečovská Nová Ves
 Ruská Nová Ves
 Slovenská Nová Ves
 Turnianska Nová Ves
 Tušická Nová Ves
 Zemplínska Nová Ves

Sídla mimo Česko a Slovensko 
 Nowa Wioska (okres Ratiboř), česky Nová Ves nebo Nová Véska – obec v Polsku ve Slezském vojvodství

Reference

Externí odkazy